Baierhof ist der Name folgender Orte:

 Baierhof (Kißlegg), Ortsteil von Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Baierhof (Loßburg), Ortsteil von Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Baierhof (Salach), Ortsteil von Salach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg